Keynote peut désigner :
 , un logiciel Apple de la suite iWork ;
 keynote (en français, discours principal), dans une conférence, un discours qui établit un thème principal pour l'événement.